miejscowości w Polsce:
 Szydłówka – kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Szydłówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka